ciò che è pertinente alla Gallia
 ciò che è pertinente ai Galli
 Lingua gallica
 Gallico – quartiere di Reggio Calabria
 Gallico – fiumara della Calabria
 Gallico – 'ndrina di Palmi
 Claudio Gallico – direttore d'orchestra, clavicembalista e musicologo italiano
 Nadia Gallico Spano – politica italiana